

События

Первое полугодие 
 24 января — открыта станция «Флинтхольм» Копенгагенского метрополитена (Дания).
 6 февраля — взрыв в Московском метрополитене, совершённый в поезде, следовавшем в центр по перегону «Автозаводская» — «Павелецкая», террористом-смертником. Погибли 42 человека (включая террориста), ранено около 250.
 26 июня — после ликвидации «размыва» открылся участок Петербургского метрополитена «Лесная» — «Площадь Мужества».
 27 июня — открытие участка «GE-Fischerstraße» — «GE-Buerer Straße» Эссенского метрополитена.

Второе полугодие 
 21 августа — на Алексеевской линии Харьковского метрополитена открыты станции «Ботанический сад» и «23 Августа».
 31 августа — теракт у станции метро «Рижская» Московского метрополитена. Погибли 10 человек, включая террористку и её сообщника Николая Кипкеева, примерно 50 ранены.
 28 сентября — в коммерческую эксплуатацию введён Уханьский метрополитен. Линия 1 длиной 10,2 км, состоящая из десяти станций: «Цзунгуань», «Тайпинъян», «Цяокоулу», «Чжунженьлу», «Лицзибэйлу», «Юилу», «Цзянханьлу», «Дачжилу», «Саньянлу», «Хуанпулу».
 14 октября — открыт седьмой участок Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена длиной 1,6 км со станцией «Сырец».
 31 октября — открыта 94-я станция Мюнхенского метрополитена «Олимпиа-Айнкауфсцентрум».
 11 ноября — начало работ по прокладке восточной части первой линии Челябинского метрополитена (участок Портал электродепо — станция «Комсомольская площадь») при помощи ТПМК Lovat «Алла».
 20 ноября — открыта Московская монорельсовая транспортная система, в экскурсионном режиме.
 28 декабря — открыт Шэньчжэньский метрополитен.

Ссылки 
 News 2004 на urbanrail.net

Транспорт в 2004 году
Годы в истории метрополитена